Устьинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Устьинское сельское поселение — входит в Спасский район Пензенской области
 Устьинское сельское поселение — входит в Мичуринский район Тамбовской области
 Устьинское сельское поселение — входит в Моршанский район Тамбовской области